Ram Head kan syfta på:

Australien 
1 Rame Head (udde i Australien, Victoria),

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 
2 Ram Head (udde), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar